Zwerchgraben ist ein Gewässername:

 Zwerchgraben (Altern), Mittellauf der Altern bis Goben, Markt Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern, die in die Isar mündet
 Zwerchgraben (Brüllgraben), rechter Zufluss des Brüllgrabens bei Rehlingen, Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern, der in den Möhrenbach (Altmühl) mündet
 Zwerchgraben (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs bei der Bayernhütte von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, der in die Isar mündet 

Siehe auch:

 Zwerchbach